Кубок ірландської ліги 2017 — 44-й розіграш Кубка ірландської ліги. Титул вшосте здобув Дандолк.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|27 березня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|3 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|4 квітня 2017

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|17 квітня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|1 травня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|2 травня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 серпня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ірландської ліги на soccerway 

2017
2017 у футболі